China Open 2008 byl bodovaný snookerový turnaj s oficiálním názvem Honghe Industrial 2008 World Snooker China Open. Hrál se ve dnech 24.–30. března v Beijing University Stadium v hlavním čínském městě Pekingu. Obhájcem titulu byl Graeme Dott, který však vypadl již v prvním kole.

Vyřazovací turnajový pavouk

Související články 
 China Open
 Snooker

Snooker v roce 2008
Snooker v Číně
Sportovní události v Pekingu
Sport v Číně v roce 2008